Slovo tarif označuje soubor sazeb, poplatků a cen za určité služby nebo úkony, včetně pravidel jejich užívání a poskytování. Může to být např.

 advokátní tarif
 celní tarif (daňové sazby a poplatky platné pro dovoz a vývoz zboží nebo služeb)
 dopravní tarif (souhrn podmínek a cen ve veřejné dopravě)
 mobilní tarif (druh služby poskytované mobilním operátorem)
 platový tarif
 tarif za elektrickou energii (vysoký tarif, nízký tarif)

Podobné názvy 
 Tarifa (rozcestník)